HMS Virgo har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Virgo (1902), 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1902.
HMS Virgo (T126), torpedbåt sjösatt år 1968.